Herrendoppel der Olympischen Sommerspiele 1988.

Das Finale bestritten die topgesetzten Ken Flach und Robert Seguso aus den Vereinigten Staaten gegen die Spanier Sergio Casal und Emilio Sánchez Vicario, welches Flach und Seguso knapp in fünf Sätzen gewannen. Das Spiel um Platz 3 wurde nicht ausgetragen, die beiden Halbfinalteams erhielten jeweils die Bronzemedaille.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw auf ATPworldtour.com (englisch)

Tennis-Herrendoppel
1988
Tennisturnier in Seoul
Tennisturnier 1988